Guedj ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Guedj (1940–2010), französischer Mathematiker und Schriftsteller
 Jérôme Guedj (* 1972), französischer Politiker
 Nadav Guedj (* 1998), israelischer Sänger